Kirrweiler kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Kirrweiler, Kusel – kommun i Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz, 
 Kirrweiler (Pfalz) – kommun i Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz,